Mirosław Ferić (1915 – 1942) – militare e aviatore polacco
 Zoran Ferić (1961) – scrittore croato